Ревефенацин - ингаляционный раствор для лечения хронической обструктивной болезни легких. Одобрен для применения: США (2018).

Механизм действия 
Антагонист мускариновых рецепторов длительного действия. Обладает одинаковым сродством к различным подтипам мускариновых рецепторов от М1 до M5.

Показания 
ХОБЛ.

Противопоказания 
Гиперчувствительность.

Форма выпуска 
Ингаляционный раствор для применения в небулайзерах.

Режим дозирования 
Ингаляционно с помощью небулайзера, по 1 капсуле в сутки в одно и то же время.

Примечания 

М-Холинолитики